Натуральне число 288
 288 рік до нашої ери
 288 рік нашої ери